Dirka po Franciji 2005 je bila 92. dirka po Franciji, ki je potekala med 2. in 24. julijem 2005.

Končna razvrstitev

Zunanje povezave 

 Memoire-du-cyclisme.net  (v francoščini)

2005
2005 v športu